Alois Estermann, commandant de la garde suisse pontificale
 Laura Esterman, actrice américaine
 Paul Estermann, cavalier suisse
 Theodor Estermann, mathématicien britannique
 Yvette Estermann, femme politique suisse